1726 — одна́ ты́сяча семьсо́т два́дцать шесть — может означать:

 1726 — натуральное число между 1725 и 1727.
 1726 год — невисокосный год григорианского календаря.
 1726 год до нашей эры — Один из годов до рождения Иисуса Христа

В астрономии 
 NGC 1726 (другие обозначения — MCG −1-13-42, PGC 16508) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Эридан.

В литературе 
 1726 год в литературе

В искусстве 
 1726 год в театре

В музыке 
 1726 год в музыке

В науке 
 1726 год в науке